Armbrüster ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Armbrüster (1773–1850), deutscher Fischer und Abgeordneter 
 Christian Armbrüster (* 1964), deutscher Jurist, Richter und Hochschullehrer
 Judith Armbrüster (1950–2013), deutsche Schauspielerin
 Klaus Armbrüster (* 1945), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Armbruster